Gargoyles (pol. Gargulce, 1994-1997) – amerykański serial animowany stworzony przez Grega Weismana i wyprodukowany przez Disney Television Animation i Buena Vista Television.

Premiera serialu miała miejsce 24 października 1994 roku, a ostatni odcinek wyemitowano 15 lutego 1997 roku na antenie ABC. W Polsce serial do tej pory nie był emitowany.

Opis fabuły 
Serial opiera się na nocnych stworzeniach zwanych gargulcami. Kamienne posągi za dnia, które nocą stawały się najpotężniejszymi wojownikami znanymi człowiekowi żyły w harmonii z mieszkańcami bronionego przez siebie zamku Wyvern w średniowiecznej Szkocji. Jednak pewnego dnia ludzie zdradzili swoich strażników i w wyniku intrygi większość klanu została zamordowana wtedy, gdy była najbardziej bezbronna.

Dziesięć wieków później, w roku 1994, multimiliarder David Xanatos postanawia sprawdzić czy stara legenda jest prawdziwa i przenosi zamek kawałek po kawałku na szczyt swojego wieżowca w Manhattanie, tym samym budząc do życia sześciu pozostałych gargulców. Nie wiedzą jednak, że ich nowy przyjaciel Xanatos ma wobec nich inne plany.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie animowane filmy fantasy
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 1997
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Filmy fantastyczne z 1994 roku
Amerykańskie filmy animowane